Fabio Marchioro
Giovanni Marchioro
Giuseppe Marchioro